Miejscowości w USA:
 Carey – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Blaine
 Carey – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Carey – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron

Gminy w USA:
 Carey (ang. Carey Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Osoby:
 Danny Carey (1961) – amerykański perkusista
 Drew Carey (1958) – amerykański aktor
 Henry Carey (1687–1743) – angielski poeta, pisarz i kompozytor
 Henry Charles Carey (1793–1879) – amerykański ekonomista
 Jacqueline Carey – amerykańska powieściopisarka
 Mariah Carey (1969) – amerykańska piosenkarka pop
 Samuel Warren Carey (1911–2002) – australijski geolog
Seriale:
 The Drew Carey Show – serial komediowy